Träsket kan syfta på:

 Träsket (tecknad serie) – tecknad serie
 Träsket (novell) – novell av författaren H.P. Lovecraft

Geografi

Finland 

1. Träsket, Lemland, en mosse i Lemland, Ålaland 
2. Storby Träsket, eller Träsket, en mosse i Eckerö, Åland 
3. Träsket (sjö i Finland), Egentliga Finland,

Sverige 
 Svedjan och Träsket – småort i Piteå kommun, Norrbottens län,

Insjöar
Stora Träsket, sjö i Botkyrka kommun,  (8,67 ha)
Träsket, Södermanland, sjö i Värmdö kommun,  (6,53 ha)
 Träsket, Stockholm – f.d sjö, 
Träsket (Blidö socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun,  (9,16 ha)
Träsket (Länna socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun, 
Träsket (Möja socken, Uppland), sjö i Värmdö kommun, 
Träsket (Värmdö socken, Uppland), sjö i Värmdö kommun,  (4,96 ha)
Träsket, Ångermanland, sjö i Nordmalings kommun, 
Träsket, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (14,8 ha)
Sistkostträsket, sjö i Överkalix kommun,  (27,9 ha)
Träsket, Norrbotten, sjö i Luleå kommun,  (6,34 ha)
Träsket (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun, 
Döda träsket, Lappland, sjö i Jokkmokks kommun,  (5,27 ha)
Träsket, Lappland, sjö i Storumans kommun,  (14,9 ha)
 Storträsket (Piteå socken, Norrbotten), sjö, Norrbottens län, 
 Selakträsket,

Se även 
 Långträsket (olika betydelser)
 Träsk (olika betydelser)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn
Robotskapade Finlandförgreningar